Jaroslav Bednář (né le  à Prague en Tchécoslovaquie) est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace.

Carrière de joueur
En 2009, il signe au Torpedo Nijni Novgorod dans la Ligue continentale de hockey.

Pour la saison 2010/2011 il signe au HC Davos et devient champion de Suisse, tout en étant le meilleur pointeur des séries.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1994-1995|| HC Slavia Praha|| Extraliga|| 23|| 6|| 7|| 13|| 0||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1995-1996|| HC Slavia Praha || Extraliga|| 20|| 3|| 1|| 4|| 6|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1996-1997|| HC Slavia Praha|| Extraliga|| 45|| 18|| 12|| 30|| 18|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1997-1998|| HC Slavia Praha || Extraliga|| 14|| 2|| 5|| 7|| 6||  -|| -|| -|| -|| -
|-
|1997-1998|| HC Plzeň || Extraliga|| 34|| 26|| 15|| 41|| 16|| 5|| 2|| 4|| 6|| 4
|-
| 1998-1999|| HC Slavia Praha || Extraliga|| 52|| 23|| 14|| 37|| 30|| 8|| 5|| 2|| 7|| 0
|-
| 1999-2000|| JYP Jyväskylä|| SM-liiga|| 53|| 34|| 28|| 62|| 56||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| HIFK|| SM-liiga|| 56|| 32|| 28|| 60|| 51|| 5|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2001-2002|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 22|| 4|| 2|| 6|| 8|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2001-2002|| Monarchs de Manchester|| LAH|| 48|| 16|| 21|| 37|| 16||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2002-2003|| Kings de Los Angeles|| LNH|| 15|| 0|| 9|| 9|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2002-2003|| Panthers de la Floride|| LNH|| 52|| 5|| 13|| 18|| 14||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Avangard Omsk|| Superliga|| 29|| 10|| 5|| 15|| 34|| 11|| 2|| 0|| 2|| 2
|-
| 2003-2004|| Rampage de San Antonio||  LAH|| 2|| 2|| 1|| 3|| 0||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2003-2004|| Panthers de la Floride|| LNH|| 13|| 1|| 1|| 2|| 4||  -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Avangard Omsk|| Superliga|| 53|| 12|| 16|| 28|| 54|| 10|| 2|| 1|| 3|| 6
|-
| 2005-2006|| HC Slavia Praha || Extraliga|| 52|| 21|| 23|| 44|| 58|| 15|| 3|| 8|| 11|| 16
|-
| 2006-2007|| HC Slavia Praha || Extraliga|| 52|| 22|| 23|| 45|| 66|| 6|| 1|| 4|| 5|| 0
|-
| 2007-2008|| HC Slavia Praha || Extraliga|| 40|| 25|| 11|| 36|| 61|| 19|| 10|| 3|| 13|| 8
|-
| 2008-2009|| HC Slavia Praha || Extraliga|| 46|| 27|| 41|| 68|| 44|| 18|| 12|| 12|| 24|| 8
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni Novgorod|| KHL|| 53|| 14|| 20|| 34|| 40||-|| -|| -|| -|| -
|-
| 2010-2011|| HC Davos || LNA|| 45|| 21|| 28|| 49|| 20|| 12|| 5|| 12|| 17||6 
|-
| 2011-2012|| HC Lugano || LNA|| 45|| 16|| 34|| 50|| 18|| 6|| 1|| 1|| 2|| 4
|-
|2012-2013|| HC Lugano || LNA|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2012-2013|| CP Berne || LNA || 12 || 6 || 11 || 17 || 4 || 8 || 3 || 5 || 8 || 4
|-
| 2012-2013 || HC Slavia Prague ||Extraliga || 11|| 9|| 3|| 12|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014 || HC Slavia Prague ||Extraliga || 47 || 21 || 27 || 48 || 16 || 4 || 2 || 1 || 3 || 0
|-
|2014-2015 || HC Slavia Prague || Extraliga || 47 || 17|| 27|| 44|| 20|| -|| -|| -|| -|| -
|-
|2015-2016 || HC Hradec Králové || Extraliga || 50 || 13 || 29 || 42 || 44 || 6 || 4 || 2 || 6 || 8
|-
|2016-2017 || HC Hradec Králové || Extraliga || 49 || 11 || 36 || 47 || 12 || 11 || 2 || 7 || 9 || 4 
|-
|2017-2018 || HC Hradec Králové || Extraliga || 46 ||15 ||27 ||42 || 20 ||12 ||1 ||	4 || 5 || 4 	 	 

|  102|| 10|| 25|| 35|| 30|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0

Références 

Naissance à Prague
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance en novembre 1976
Joueur international tchèque de hockey sur glace
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du HC Slavia Prague
Joueur du HC Plzeň
Joueur du JYP Jyväskylä
Joueur du HIFK
Joueur des Kings de Los Angeles
Joueur des Monarchs de Manchester (LAH)
Joueur des Panthers de la Floride
Joueur de l'Avangard Omsk
Joueur du Rampage de San Antonio
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HC Davos
Joueur du HC Lugano
Joueur du CP Berne
Joueur du HC Hradec Králové
Gagnant du trophée Aarne-Honkavaara